Aquella temporada fou la del darrer triomf d'una de les històriques motocicletes catalanes al Mundial: Bultaco plegà aquell mateix any a mitja temporada deixant l'únic pilot que mantenia, Bernie Schreiber, sense assistència (l'americà hagué d'anar-se'n a Italjet); OSSA feia temps que estava en crisi i, malgrat disposar d'una moto molt competitiva (la TR 80 "Groga"), aviat hagué de plegar també; finalment,  acabaria essent absorbida per Honda el 1986 i els títols que tornà a guanyar a partir de  ho feu ja amb tecnologia bàsicament japonesa. Hagueren de passar, doncs, 13 anys perquè una moto catalana tornés a guanyar aquest campionat: Fou Gas Gas amb Jordi Tarrés el .

Classificació final

Referències 

 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1980